Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 399 dans le monde.

 Route fédérale 399 en Allemagne
 Route 399 au Québec, Canada
 Route nationale 399 en France